Gemma (gwiazda)
 gemma (kamień)
 gemma (zarodnik)
 gemma przemyska
 Gemma – imię żeńskie